Анюнай () — деревня в Скемонской сенюнии Аникщяйского района Утенского уезда Литвы. Нежилая часть деревни относится к Дябейкской сянюнии.

История 
Впервые Анюны упоминянуты в Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose.

В 1913 году деревня, занимая площадь 380 га, была разделена на хутора.

24 мая 1919 года в бое с Красной армией погиб доброволец Пранас Грушаускас.

После Второй мировой войны из деревни были высланы в Сибирь пять человек.

Через деревню проходила узкоколейная Аукштайтская узкоколейная железная дорога.

Коллективизация 
1 апреля 1949 года деревня была включена в колхоз «Прямая дорога» (), позже относилась к Колхозу им. Жданова. В 1972 году включена в колхоз «Советский земледелец» (). В 1978 году терроитория была перераспределена и поделена между колхозами «Будущее» (), Дябейкский, М. Мельнинкайте и Мачёнский. В 1992 году после восстановления независимости Литвы, колхозы распались.

География 
Через деревню протекают речки Дубасис и Шилаупис, впадающие в озеро Рубикяй, на северном берегу которого находится одноименная деревня.

Население 
В 1923 году было 26 усадеб. К 2011 году в деревне осталось 10 усадеб.

Известные уроженцы 
 Янина Аугустинайте — шашистка, призёрка чемпионатов СССР, чемпионка Литвы.

Примечания

Источники 
 Pasaulio anykštėnų bendrija: Aniūnai

Населённые пункты Аникщяйского района